Серге́й Ершо́в:
 Ершов, Сергей Аркадьевич (1956—2022) — советский и российский химик, предприниматель, игрок «Что? Где? Когда?».
 Ершов, Сергей Валерьевич (род. 1978) — российский футболист, нападающий.
 Ершов, Сергей Геннадьевич (род. 1967) — российский актёр, сценарист, продюсер и шоумен.
 Ершов, Сергей Михайлович (род. 1960) — депутат сената парламента Казахстана.